Regierung Rudd steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Rudd I (2007–2010)
 Regierung Rudd II (2013)